Namnlösan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Namnlösan (Vårdö, Åland), 
 Namnlösan (Lemland, Åland), 
 Namnlösan, Nagu, Åboland, 
 Namnlösan, Borgå, Nyland,

Se även
Namnlösen
Namnlösholmen

Robotskapade Finlandförgreningar